Cyprien – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Cipriano
Jean-Pierre Cyprien – ex calciatore francese
Johnathan Cyprien – giocatore di football americano statunitense
Wylan Cyprien – calciatore francese

Pagine correlate
Saint-Cyprien